Brooklin, petite communauté de la ville de Whitby, en Ontario, au Canada ;
 Brooklin, ville fantôme datant de l'époque de la ruée vers l'or en Californie ;
 Brooklin, ville du comté de Hancock, dans le Maine ;
 Brooklin, quartier huppé de la ville de São Paulo, au Brésil ;
 Vieux Brooklin, section de Brooklin, principalement résidentielle, située dans le district de Campo Belo ;
 Brooklin, station de la ligne 5 du métro de São Paulo située dans cette section ;
 Nouveau Brooklin, section de Brooklin, située dans le district d'Itaim Bibi ;
 Brooklin Novo, zone commerciale de Brooklin.

Voir aussi